Moscovich ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Moscovich (* 1926), Designer und Entwickler von Puzzles, Spielen, Spielzeugen und Lernhilfen
 Raanan Moscovich (* 1986), israelischer Eishockeyspieler